Amerikai Egyesült Államok
 Blaine (Georgia)
 Blaine (Idaho)
 Blaine (Illinois)
 Blaine (Indiana)
 Blaine (Kansas)
 Blaine (Kentucky)
 Blaine (város, Maine)
 Blaine (statisztikai település, Maine)
 Blaine (Minnesota)
 Blaine (Mississippi)
 Blaine (Missouri)
 Blaine (Nyugat-Virginia)
 Blaine (Ohio)
 Blaine (Oregon)
 Blaine (Tennessee)
 Blaine (Washington)
 Blaine (Burnett megye, Wisconsin)
 Blaine (Portage megye, Wisconsin)
 Blaine megye (egyértelműsítő lap)